Danmark demografi övervakas av statistikmyndigheten Danmarks Statistik. År 2020 var Danmarks befolkning 5 822 863, vilket gör landet till det mest tätbefolkade landet i Norden, av invånarna bor omkring en fjärdedel i Huvudstadsregionen, där Storköpenhamn och dess förstäder ingår. Danmark har till stora delar urbaniserats, i dag bor över 80 procent av invånarna i städer.

Danskarna är ett homogent folk, och nästan hela befolkningen talar danska och tillhör den evangelisklutherska kyrkan (folkkyrkan). Prästen och psalmdiktaren Grundtvig inledde på 1800-talet en nationell och religiös väckelse, en "glad kristendom". Han var en framstående folkbildare och upphovsman till folkhögskolan, som fått stor betydelse i de nordiska länderna.

Landet har ett flertal minoritetsgrupper, däribland inuiterna från Grönland. I Sydjylland finns en tyskspråkig minoritet (cirka 20 000). Jämfört med andra länder i Västeuropa är Danmark trots en betydande invandring under de senaste decennierna ännu relativt homogent. På Färöarna och Grönland är de egna modersmålen huvudspråk.

Demografisk statistik

Befolkning 

Befolkningsutvecklingen 1769-2014.

 Källa: Danmarks statistik,

Källor

Externa länkar 
 Danish Demes Regional DNA Project
 National statistics
 Ministry of Ecclesiastical Affairs - List of recognised denominations (in Danish)
 Statistic info on recognised denominations (in Danish; Muslim congregations not listed)

Danmarks demografi